Ерхан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ерхан, Михаил Дмитриевич (1861 — после 1913 года) — русский священник, композитор и дирижёр.
 Ерхан, Пантелеймон Васильевич (1884—1971) — бессарабский политик, в 1917 году был избран депутатом Учредительного собрания.
 Ерхан, Юлиан (род. 1986) — молдавский футболист, защитник.